Коврик для мыши — приспособление для компьютера.
 Туристский коврик — разновидность бивачного снаряжения.
 Дезинфекционный коврик — приспособление для дезинфекции.
 Коврик Серпинского — ковёр (квадрат) Серпинского.
 Автомобильный коврик — ковры в салон и багажник автомобиля.

См. также 
 Ковёр